Mészöly Géza (1844–1887) festőművész
 Mészöly Géza (1876–?) sportlövő olimpikon (1912) 
 Mészöly Géza (1967) válogatott labdarúgó, edző, Mészöly Kálmán fia